

События 
 Консулы Луций Ноний Кальпурний Аспренат Торкват и Тит Секстий Магий Латеран.
 94-98 — Шаньюй южных хуннов Шицзы.
Хань и Хунну:
 Бань Чао разоряет Харашар. Покорены 50 княжеств.
 Сяньби и Ухуани, по просьбе империи Хань, начинают подавлять восстание северных Хунну.

Родились 
 Сяоань-ди  — шестой император китайской империи Восточная Хань.

Скончались 
 Аньго — шаньюй хунну (93—94)

См. также